Grafton Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

  du comté de Walsh dans le Dakota du Nord.
 Grafton Township du comté de Miner dans le Dakota du Sud.
 Grafton Township du comté de  McHenry dans l'Illinois.
  du comté de Fillmore dans le Nebraska.
  du comté de Sibley dans le Minnesota.
  du comté de Lorain en Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships